Дунъань (Муданьцзян) — район городского подчинения городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Дунъань (Юнчжоу) — уезд городского округа Юнчжоу провинции Хунань (КНР).